USS Long Island ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a Long Island, Nueva York.

 fue un pesquero adquirido por la US Navy el 18 de abril de 1917 para utilizarlo como dragaminas y vendido el 1 de diciembre de 1919.

 fue un portaaviones de escolta de clase Long Island, botado el 11 de enero de 1940 y vendido el 24 de abril de 1947.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos